La Coupe UEFA 1999-2000 est la compétition de la Coupe UEFA qui, en 1999-2000, a mis aux prises des clubs de football du continent européen, dont les vainqueurs des Coupes nationales. 

La compétition a vu la victoire de Galatasaray qui l'a emporté sur Arsenal en finale.

C'est la première coupe de l'UEFA remportée par un club turc et c'est la première fois que les Gunners d'Arsenal arrivent en finale.

Tour préliminaire 

 *  - Qualification obtenue grâce aux buts inscrits à l'extérieur
 **  - Qualification obtenue après prolongation

Premier tour 

 *  - Qualification obtenue grâce aux buts inscrits à l'extérieur.
 **  - Qualification obtenue après une séance de tirs au but (4-2).

Deuxième tour 

 *  - Qualification obtenue grâce aux buts inscrits à l'extérieur 
 **  - Qualification obtenue après une séance de tirs au but

Seizièmes de finale 
Les vingt-quatre vainqueurs du deuxième tour ainsi que les troisièmes de chaque groupe de la Ligue des Champions jouent en matchs aller-retour. Les 16 vainqueurs sont qualifiés pour les huitièmes de finale.

 *  - Leeds et l'Udinese son qualifiés grâce aux buts inscrits à l'extérieur
 **  - Le Borussia Dortmund l'emporte aux tirs au but

Huitièmes de finale 

Les matchs allers furent joués le , les matchs retours le .

 *  - Le Slavia Prague se qualifie grâce aux buts inscrits à l'extérieur

Quarts de finale 

Les matchs allers furent joués le , les matchs retours le .

Demi-finales 

Les matchs allers furent joués le , les matchs retours le .

Finale

Voir aussi 

 Ligue des Champions 1999-2000
 Coupe Intertoto 1999

Saison 1999-2000 de football
Ligue Europa
Football M2